Gliśnica ist der Name zweier polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Gliśnica (Odolanów)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Gliśnica (Czarna Dąbrówka) (Gliesnitz, Kreis Stolp/Pommern)